Boúzion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Boúzion (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Kyllíni (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar